Le Lycée Gustave-Flaubert peut faire référence à

 Lycée Gustave-Flaubert (Rouen)
 Lycée Gustave-Flaubert (La Marsa)
 Lycée Gustave-Flaubert (Rabat)